Tateyama se poate referi la:

Localități
 Municipiul Tateyama, o localitate în Japonia, în prefectura Chiba
 Orașul Tateyama, o localitate în Japonia, în prefectura Toyama
 , un munte în Japonia